Fóssil
 Fossil (Oregon)
 Fossil, Inc.

Desambiguações de topônimos